Humanist kan avse:

 en person som studerar eller studerat humaniora, eller som är verksamma inom skönlitterär forskning, historia och andra humanistiska vetenskaper.
 en person som är anhängare till humanism eller har en allmän humanistisk inställning med betydelsen medmänsklig.
 en person under renässansen som hävdade att människor är naturligt jämlika och idén om ett allmänt människovärde.
 en person som är medlem i eller sympatiserar med förbundet Humanisterna med livssyn byggd på icke-teistisk, sekulär etik, rationalism och kritiskt tänkande samt en världsbild byggd på  moderna naturvetenskapliga forskningsmetoder.
 Inom typografi, ett sans-serif-teckensnitt med en mer handskriftsinspirerad och klassisk form, exempelvis Eric Gills teckensnitt Gill Sans, Adobe Inc. teckensnitt Myriad Pro och Syntax.
 Humanist (film) – sydkoreansk komedifilm av Mu-yeong Lee från 2001.